Нарваэс () — испанская фамилия. Известные носители:
 Нарваэс, Луис де (1500—1555/1560) — испанский композитор и исполнитель на виуэле.
 Нарваэс, Омар Андрес (род. 1975) — аргентинский боксёр-профессионал.
 Нарваэс, Омар Давид (род. 1992) — венесуэльский бейсболист.
 Нарваэс, Панфило де (1470—1528) — испанский конкистадор, первооткрыватель устья Миссисипи.
 Нарваэс, Рамон Мария (1800—1868) — испанский государственный деятель, генерал.
 Нарваэс, Хон (род. 1991) — эквадорский футболист, защитник клуба «Эмелек».
 Нарваэс, Хонатан (род. 1997) —  эквадорский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Нарваэс, Хосе Мария (1768—1840) — испанский и мексиканский мореплаватель.
 Нарваэс, Хуан Хосе (род. 1995) — колумбийский футболист, нападающий молодёжной команды клуба «Реал Мадрид».